Niemcy:
 Günz – dzielnica gminy Altenpleen w powiecie Vorpommern-Rügen, w kraju związkowym Meklemburgia Pomorze-Przednie
 Günz – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Gabriele Günz – niemiecka lekkoatletka

Zobacz też:
 Günzburg